

События 
 250 — Консулы Имп. Цезарь Гай Мессий Квинт Траян Деций А. и Веттий Грат.
 250 — Наместник Мёзии Галл. Деций с сыном-соправителем выступил в Мёзию, чтобы отразить нашествие готов. Деций заставил готов снять осаду с Никополя, но затем готы разбили его, и римляне отступили за Балканы. Готы взяли штурмом и разграбили Филиппополь во Фракии. В Македонии они объявили императором Луция Приска. Деций выступил против него за власть. Власть в Риме захватил Юлий Валент. В Сирии императором провозглашён Иотапиан. Но вскоре Приск, Валент и Иотапиан убиты.
 250 — Преследования христиан. Замучен папа Фабиан. Изгнан Киприан, епископ Карфагена. Ориген заточен в темницу. Мученичество св. Христофора.
 Ок. 250 — ок. 258 — Первый епископ Парижа св. Дионисий.

Родились 
 31 марта — Констанций I Хлор, римский император как Цезарь в 293—305 годах, как Август в 305—306 годах. Отец Константина Великого и основатель династии Константинов.
 Лициний.

Скончались 
 Фабиан (папа римский)
 Секст Эмпирик (приблизительная дата)

См. также